Цепёл:

 Цепёл (верхний приток Язьвы) - река в Красновишерском районе Пермского края 
 Цепёл (нижний приток Язьвы) - река в Красновишерском районе Пермского края
 Цепёл — посёлок, Красновишерский район, Пермский край, Россия